Può riferirsi a:
Tim Payne, rugbista inglese
Tim Payne, calciatore neozelandese